Rolls-Royce Wraith ist der Name folgender Pkw-Modelle von Rolls-Royce:

 Rolls-Royce Wraith (1938), Bauzeitraum 1938–1939
 Rolls-Royce Wraith (2013), Bauzeitraum seit 2013
 Rolls-Royce Silver Wraith, Bauzeitraum 1946–1959
 Rolls-Royce Silver Wraith II, Bauzeitraum 1977–1980